Горња Вишњица може бити:

 Горња Вишњица (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горња Вишњица (Лепоглава), насељено мјесто у општини Лепоглава, Република Хрватска

Види још 
 Вишњица